Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 0-s jelzésű villamosok:

Magyarország 

 0-s villamos (Debrecen)megszűnt

 0-s villamos (Miskolc)megszűnt

Lengyelország 

 0-s villamos (Szczecin)időszakos